Oak (Nebraska)
Oaks (Missouri)
Oaks (Oklahoma)
Rolling Oaks
Three Oaks (Flórida)
Three Oaks (Michigan)
Willow Oak

Outros 
Oak (linguagem de programação)

Desambiguações de topônimos